Ха́лда Пирс Уо́ррен Бамп (; 2 июня , , Массачусетс, США — 23 июля , там же), более известная как Ми́нни Уо́ррен () — лилипутка, выступавшая в труппе американского антрепренёра Финеаса Тейлора Барнума вместе с сестрой  и её мужем-лилипутом Чарльзом Шервудом Стрэттоном по прозвищу Генерал Том-Там («Генерал Мальчик-с-Пальчик»). Была замужем за лилипутом Эдмундом Ньюэллом, также состоявшим в труппе Барнума. Умерла при родах. Похоронена на кладбище Немаскет-хилл () в Мидлборо.

Примечания

Литература 
  

Актёры XIX века
Актёры США
Актёры-карлики
Родившиеся в Мидлборо
Умершие в Мидлборо
Умершие при родах
Цирковые артисты США
Цирковые артисты XIX века